Fuchsriegel heißen folgende geographische Objekte:

 Fuchsriegel (Gemeinde  Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf in der Steiermark, Bezirk Weiz, Steiermark

 Fuchsriegel (Gutensteiner Alpen), 984 m, Gutensteiner Alpen, Niederösterreich
 Fuchsriegel (Graz), 501 m, Oststeirisches Riedelland, Graz, Steiermark
 Fuchsriegel (Piringsdorf), 438 m, Piringsdorf, Burgenland
 Fuchsriegel (Weppersdorf), 380 m, Weppersdorf, Burgenland